Национа́л-социалисти́ческая же́нская организа́ция ( или ) — женская организация Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Была создана в октябре 1931 года в результате слияния ряда национальных и национал-социалистических женских организаций. Организация была подчинена национальному партийному руководству НСДАП. Девушки с 10 до 18 лет подпадали под юрисдикцию Союза немецких девушек. В период национал-социализма с 1933 года задачами организации была координация работы всех других, не нацистских женских групп и объединений.

Женская организация на 31 декабря 1932 насчитывала 109 320 членов. К 1938 году численность организации достигло общего числа членов в размере 2 млн, что эквивалентно 40 % от общего числа членов партии. Тем не менее, политическое влияние Организации в нацистской партии и у лидеров государства было близко к нулю. В связи с реорганизацией национальной организации НСДАП, проведенной Грегором Штрассером, роль женщин в экономической и политической деятельности была ограничена. Немецкая женщина определялась как домохозяйка и мать. По всей стране организацией были устроены курсы для будущих матерей. Общий уход и воспитание детей были классифицированы как «женское жизненное пространство» (с точки зрения социальной среды). Эти идеи были поддержаны женщинами консервативного среднего класса.

С февраля 1934 до окончания Второй мировой войны в 1945 году Национал-социалистическую женскую организацию возглавляла Рейхсфрауенфюрерин ( — Имперский лидер женщин) Гертруда Шольц-Клинк (1902—1999). Организацией выпускался, выходивший раз в две недели, журнал «NS-Frauen-Warte».

Деятельность организации направлена на распространение среди немецких женщин идей национал-социалистической идеологии и поддержке лидеров партии и государства. Оно было направлено на то, чтобы пропагандировать модель национал-социалистической женщины в соответствии с политикой, определяемой режимом. В задачи организации входило обучение невест и школьниц в использовании немецкой продукции взамен импортной в рамках обеспечения автаркии (самодостаточности). Во время войны организация занималась сбором металлолома и других материалов вторсырья, обеспечивала служанок для многодетных семей, устраивала кулинарные курсы.

Примечания

Литература 
 Massimiliano Livi: Gertrud Scholtz-Klink. Die Reichsfrauenführerin. Lit-Verlag, Münster 2005, ISBN 3-8258-8376-0

Ссылки 
 Michaela Kipp: «Die NS-Frauenschaft» в Немецком историческом музее

Женские организации политических партий
Нацизм